Кхам, Кам (тиб. ཁམས་; [kʰâm]) — один з історичних регіонів Тибету, на які традиційно тибетці поділяють свою країну.
 Кхам Наї (1830—1858) — десятий володар королівства Тямпасак за умов сіамської окупації.
 Кхам Сук (1838 — 28 липня 1900) — одинадцятий володар королівства Тямпасак.
 Кхам (район), Кхам — один з районів (лаос. ເມືອງ муанг) провінції Сіангкхуанг, Лаос.
 Кхам Там Са (пом. 1433) — сьомий правитель королівства Лансанг.
 Лан Кхам Денг (лаос. ພະເຈົ້າລ້ານຄຳແດງ‎‎‎‎; 1375—1428) — третій правитель королівства Лансанг. Б
 Кхам Кеут (пом. 1438) — десятий правитель королівства Лансанг.
 Хон Кхам (пом. 1432) — шостий правитель королівства Лансанг.
 Онг Кхам (пом. 1769) — другий володар королівства Луанґпхабанґ.
 Тоне Кхам або Упхаґнуварат II (пом. 1637) — двадцять восьмий правитель королівства Лансанг.